Berti:

 (Hans-Hubert) "Berti" Vogts, "der Terrier" (* 1946), en tidligere tysk fodboldspiller

 Domenico Berti (1820, Cumiana  1897) (it)
 Gláuber Leandro Honorato Berti, "Gláuber" (* 1983, Nhandeara) (pt)
 László Berti,  (1875  1952), en ungarsk fægter
 Mario Berti (1881  1960), en italiensk general
 Nicola Berti (* 1967, Salsomaggiore Terme) (it)

Se även 
 Bert
 Berth
 Bertia
 Bertie